Scorpiurus – pacierzyczka, gąsionka – rodzaj roślin należący do rodziny bobowatych
 Scorpiurus – rodzaj muchówek z rodziny Dolichopodidae